Snorri o Snorre es un nombre masculino de origen escandinavo muy popular en la Era vikinga y cuyo significado se puede traducir por «en lucha» o «luchador».

Puede referirse a:

Vikingos 
Snorri Álfsson - Vikingo de Islandia en el siglo X.
Snorri Goði – influyente goði de Islandia en el siglo X, aparece como personaje histórico en diversas sagas nórdicas.
Snorri Thorfinnsson - Vikingo de Islandia en el siglo X y primer europeo nacido en las Américas.
Snorri Þorbrandsson - Vikingo de Islandia en el siglo X y uno de los primeros colonos en Vinland.

Edad Media en Islandia 
Snorri Sturluson – escaldo islandés del siglo XII, autor de Heimskringla.
Snorri Húnbogason - lagman de Islandia, siglo XII.
Snorri Þórðarson - bóndi de Islandia, siglo XII.
Snorri Narfason, bóndi de Islandia, siglo XII.
Snorri Markússon - jurista de Islandia, siglo XIII.

Otros 
Snorri Steinn Guðjónsson – jugador islandés de balonmano.
Snorri Hjartarson – escritor islandés del siglo XX.

Referencias 

Nombres escandinavos